Hirzel est un nom de lieu et un nom de famille.

Nom de lieu 

 Hirzel, commune suisse du canton de Zurich, située dans le district de Horgen.

Personnalités 

 Rudolf Hirzel (1846-1917), universitaire allemand, philologue.
 Salomon Hirzel (1672–1755), officier suisse, général au service de la Hollande.
 Salomon Hirzel de Saint-Gratien (1739-1801), officier suisse, général au service de la France puis de la Russie.